FK Osman – bośniacki klub piłkarski, mający siedzibę w stolicy kraju, mieście Sarajewo. Pierwszy klub w stolicy Bośni i Hercegowiny.

Historia 
Chronologia nazw: 
 1908: Osman Sarajevo
 191?: klub rozwiązano

Klub piłkarski Osman Sarajevo został założony w miejscowości Sarajewo w roku 1908. Jest to obok Zrinjskiego Mostar jeden z najstarszych klubów w Bośni i Hercegowinie oraz pierwszy klub w Sarajewie. 

Zespół grał jedynie spotkania towarzyskie, tak jak na terenie Jugosławii jeszcze nie organizowano mistrzostw. Przed I wojną światową został rozwiązany.

Inne 
 NK Đerzelez
 RŠD Hajduk
 Makabi Sarajewo
 NK SAŠK Napredak
 FK Slavija Sarajewo

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki meczów klubu w bazie RSSSF 

Kluby piłkarskie założone w 1912
Kluby piłkarskie w Sarajewie